Polixeno puede referirse a:
 Políxeno, rey mítico de Élide
 Polixeno, rey indogriego del siglo I a. C.